Tetïiv o Tetïev (en ucraïnès Тетіїв, en rus Тетиев) és una ciutat de la província de Kíev, Ucraïna. El 2021 tenia una població de 12.776 habitants.

Referències 

Ciutats d'Ucraïna